Ryba:
 czyr (Coregonus nasus)

Grzyby:
 czyr brzozowy, białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus)
 czyr ogniowy, czyreń ogniowy (Phellinus igniarius) 
 czyr hubkowy, hubiak pospolity (Fomes fomentarius)